Сонгун-915 (кор. 선군(先軍)-915) — северокорейский основной боевой танк, по северокорейской классификации средний танк 98 года Чучхе (то есть 2009 года), разработанный как развитие серии танков Чхонмахо.

В США ранние прототипы танка имеют классификацию «M-2002». Первый прототип был предположительно построен в 1992 году. По имеющимся данным, по состоянию на 2010 года было выпущено не менее 200 единиц.

Высказываются предположения, что на танке установлен форсированный двигатель. В 2012 году принимал участие в военном параде КНДР.

Описание конструкции 

Из-за закрытости КНДР остается дискуссионной конструкция танка. Согласно некоторым данным, он создан на базе и приближен к параметрам советского Т-72, или даже российского Т-90.
 
Некоторую путаницу вносит схожесть конструкции «Сонгун-915» с поздней модификацией ОБТ Чхонмахо «Чхонмахо-216», созданным в 2004 году. Согласно выставке военного музея в Пхеньяне, имеющей в своем распоряжении один образец «Сонгун-915», танк имеет массу 44 тонны, ширину 3.502 м, высоту 2.416 м, при этом танк способен преодолевать траншею шириной 2,8 м, брод глубиной 1,2 м и реку глубиной 5 м.

Согласно военному аналитику Джозефу Бермудесу, танк является эволюцией «Чхонмахо». В пользу этого, по его мнению, говорят черты Т-62, как-то: 115-мм пушка, шасси, идентичное Т-62 и расположение механика-водителя слева.
При этом другой военный аналитик, Джим Варфорд, анализирующий историю корейских вариантов Т-62, обратил внимание на явные черты румынской модификации советского Т-72 TR-125 и китайского Тип 85.

Танк имеет боковые противокумулятивные экраны и дополнительную динамическую защиту на верхней лобовой детали корпуса и передней части башни, с эквивалентом от КС в 500 мм. Место механика-водителя в большинстве вариантов располагается по центру. Башня — литая куполообразная с композитным наполнителем, верхняя лобовая деталь с комбинированным наполнителем, эквивалент по стальной броне 900 мм.

Танк оснащён инфракрасными приборами ночного видения, лазерным дальномером, цифровой системой управления огнём с БЦВМ, аппаратурой постановки помех в инфракрасном диапазоне, системой пожаротушения и системой защиты от ОМП.

Вооружение 

Сонгун-915 вооружён 125-мм пушкой, 14,5-мм зенитным пулемётом, над маской пушки установлены две ПУ ПТРК «Bulsae-3», который заявляется как аналог ПТРК «Корнет» и имеет дальность стрельбы до 5,5 км. На башне также устанавливается спаренная ПУ ПЗРК «Hwa’Seong Chong» с дальностью стрельбы до 5 км и досягаемостью по высоте 3,5 км.

На вооружении 
  — не менее 200 единиц, по состоянию на 2010 год

См. также

Примечания

Ссылки 
Статьи и фотографии
 Фотографии северокорейских танков с парада 2010 года
 Северная Корея приручила Штурмового тигра
 Северная Корея похвасталась новым танком
 Сеул: КНДР готовит к войне танки и спецназ
Видео
 
 

Танки по алфавиту
Основные боевые танки
Танки КНДР
Появились в 2002 году
2002 год в КНДР
Появились в 2000-е годы в КНДР